Obreja se poate referi la:

Geografie 
Obreja, Alba
Obreja, Caraș-Severin
Obreja, Gorj
 Obreja Veche, Fălești
 Obreja Nouă, Fălești
 Râul Obreja

Nume de familie 
 Alexandru Obreja (1908-1985), geograf român
 Grigore Obreja (1967-2016), canoist român, laureat cu bronz la Atlanta 1996
 Marius Lucian Obreja (n. 1960), senator român
 Rudel Obreja (1965-2023), boxer român